Старая Пристань — название населённых пунктов в России:
 Старая Пристань — деревня в Лаишевском районе Республики Татарстан.
 Старая Пристань — деревня в Саткинском районе Челябинской области.